PDM:

 PDM (Product Data Management) — система управления данными об изделии.
 PDM (менеджер) (Personal Data Manager) — менеджер персональной информации.
 PDM (Process Device Manager) — программное обеспечение компании Siemens AG, предназначенное для настройки и обслуживания различных полевых приборов с интерфейсом PROFIBUS или поддержкой HART.